Gimme Shelter signifie Donne-moi un abri et désigne diverses œuvres :

Cinéma 

 Gimme Shelter, un film documentaire sur les Rolling Stones sorti en 1970 ;
 Gimme Shelter, un film écrit et réalisé par Ron Krauss sorti en 2013.

Musique

Chanson 

 Gimme Shelter, une chanson de rock des Rolling Stones.

Album 

 Gimme Shelter, un album des Rolling Stones ;
 Gimme Shelter, un album de l'artiste islandais Ólafur Arnalds sorti en 2014.

Homonymie de titre